Chlumčany est un toponyme qui peut désigner :

Chlumčany, une commune du district de Louny, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Chlumčany, une commune du district de Plzeň-Sud, dans la région de Plzeň.

Homonymie de localités en  Tchéquie